Ива́н Су́харев:
 Сухарев, Иван Егорович (1919—1944) — Герой Советского Союза.
 Сухарев, Иван Константинович (род. 1978) — депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 6-го созыва.